Conquense – abitanti di Cuenca
Conquense – abitanti di Provincia di Cuenca